Зубкович — славянская фамилия.
 Зубкович, Владимир Гаврилович (1863—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Зубкович, Джюраджь (в монашестве Георгий; 1878—1951) — епископ Сербской православной церкви, епископ Будимский.
 Зубкович, Сергей Георгиевич (род. 1923) — советский учёный, заслуженный деятель науки и техники России, профессор, доктор технических наук.